Telamon bezeichnet:

 Telamon, einen Helden der griechischen Mythologie
 in der Architektur eine Stütze in Form einer männlichen Gestalt, siehe Atlant
 einen Asteroiden, siehe (1749) Telamon
 eine antike Stadt an der Küste Etruriens, das heutige Talamone in Italien
 die Schlacht bei Telamon (225 v. Chr.)
 ein ehemaliges Frachtschiff unter griechischer Flagge, das zuvor den Namen Temple Hall trug